Animali – regno di esseri viventi ed una delle suddivisioni dei domini dei viventi
Animali – specie animali presenti nell'universo letterario della Terra di Mezzo creato da J. R. R. Tolkien
Animali – specie animali presenti nell'anime e manga Dragon Ball

Pagine correlate 
Animale (disambigua)